Zablocki oder Zabłocki ist der Familienname folgender Personen:

 Clement J. Zablocki (1912–1983), US-amerikanischer Politiker
 Courtney Zablocki (* 1981), US-amerikanische Rennrodlerin
 Franciszek Zabłocki (1752–1821), polnischer Dramatiker und Satiriker
 Jakub Zabłocki (1984–2015), polnischer Fußballspieler
 Janusz Zbigniew Zabłocki († 2014), polnischer Politiker 
 Wojciech Zabłocki (1930–2020), polnischer Säbelfechter und Architekt

Zablocki oder Zabłocki bezeichnet:
 Zabłocki, ein polnisches Adelsgeschlecht